Рисаль:

 Рисаль, Хосе (1861—1896) — филиппинский испаноязычный писатель, поэт, полиглот и национальный герой.
 Рисаль — одна из филиппинских провинций, названная в честь Хосе Рисаля.